Раиса Николаевна Золдырева (4 сентября 1936 год, деревня Кирово, Волосовский район, Ленинградская область) — бывшая доярка госплемзавода «Петровский», Герой Социалистического Труда.

С 1952 по 1987 г. доярка в госплемзаводе «Петровский».

В 1984 г. добилась рекордного удоя 7616 килограммов молока от каждой из 50 закрепленных за ней коров. Это вдвое выше средних надоев по Ленинградской области.

За выдающиеся трудовые достижения в 1985 г. присвоено звание Героя Социалистического Труда. Награждена орденами Трудового Красного Знамени (1976), Ленина (1980), медалями ВДНХ.

Одной из первых внедрила кормление коров с добавлением микроэлементов. Это позволило повысить жирность молока до 3,7 процента.

Живёт в посёлке Петровское Приозерского района Ленинградской области.

Награды 
 Герой Социалистического Труда — указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 июня 1985 года
 Орден Ленина — дважды

Источники 

 Рабочая энциклопедия: 1921—1985 годы./[Сост. А. Ф. Занин, Ю. В. Куканов, В. И. Михельсон, Г. И. Панков, С. Ф. Севастьянов]. — Л.: Лениздат, 1986. — 399 с., ил.
 Биографические сведения
 Заслуженные труженики хозяйства, Красная звезда, 20 января 2016 № 4 (11861)